Eliza Rucka (ur. 20 grudnia 2000) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu MKS Istebna. Zawodniczka głównej kadry narodowej kobiet, prowadzona przez trenera Aleksandra Wierietelnego oraz Justynę Kowalczyk.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 12 grudnia 2015 roku, podczas zawodów Pucharu Słowiańskiego (Slavic Cup) w słowackiej miejscowości Szczyrbskie Jezioro, gdzie uplasowała się na 26. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

Na mistrzostwach Polski w 2018 roku zdobyła złoty medal w mieszanym sprincie drużynowym stylem klasycznym oraz brązowy w sprincie drużynowym stylem dowolnym kobiet.

W Pucharze Świata zadebiutowała 26 stycznia 2020 roku w Oberstdorfie w sprincie stylem klasycznym nie ukończyła biegu w eliminacjach z powodu zasłabnięcia podczas zawodów.

W czerwcu 2021 z powodu powtarzających się zasłabnięć podczas zawodów nie uzyskała zgody Polskiego Związku Narciarskiego na kontynuowanie treningów i zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Eliza Rucka na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 2000